Det finns flera personer med namnet Harald Lindberg, bland andra:

Harald Lindberg, svensk konstnär
Harald Lindberg, finlandssvensk botaniker